Le lycée Napoléon de Caen.
 Le lycée Napoléon, ancien nom du lycée Henri-IV de Paris.